La Supercoppa di Russia 2012 (ufficialmente ) è stata la decima edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 14 luglio 2012 allo Stadio Metallurg di Samara tra lo , vincitore della Prem'er-Liga 2011-2012, e il , vincitore della Coppa di Russia 2011-2012.

A conquistare il titolo è stato il Rubin Kazan' che ha vinto per 2-0 con reti di Salvatore Bocchetti e Vladimir Djadjun nel corso del primo tempo.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2012
2012
Competizioni sportive a Samara